Il singolare maschile  del torneo di tennis Grand Slam Cup 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Brad Gilbert 6–3, 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Stefan Edberg (primo turno)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Andrés Gómez (primo turno)
 Pete Sampras (campione)

 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Thomas Muster (primo turno)
 David Wheaton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Grand Slam Cup 1990